Helgeandskyrkan kan avse:

 Helgeandskyrkan, Lund – en kyrkobyggnad i bostadsområdet Klostergården i Lund
 Helgeandskyrkan, Malmö – en kyrkobyggnad i Malmö
 Helgeandskyrkan, Tallinn – en kyrkobyggnad i Tallinn, Estland
 Helgeand, Visby – en kyrkobyggnad (ruin) i Visby i Visby stift